Carmen ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

Municipio Carmen (Campeche)
Municipio El Carmen (Nuevo León)